Muara Sindang (Kisam Ilir), een plaats in Indonesië
Muara Sindang (Pasma Air Keruh), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing